Riverside Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Riverside Church, in New York, USA
 Riverside Baptist Church, in Jacksonville, Florida
 Riverside Parish Church, in Dumbarton, Schottland